SHERLOCK HOLMES - inglese / SHERLOCK HOLMES - italiano, correttamente scritto anche come SHERLOCK HOLMES in inglese e SHERLOCK HOLMES in italiano, è un brano musicale inciso principalmente su disco singolo in vinile a 45 giri, interpretato da Complotto, pubblicato nel 1984 dalla casa discografica Polydor.
Le sigle dell'omonimo cartone animato di RAI 1 Il fiuto di Sherlock Holmes sono state scritte da Depsa e da Franca Poli su musica di Mauro Malavasi e Paolo Zavallone, stessi membri del fantomatico gruppo, incise con il Coro de I Piccoli Cantori di Milano. La versione in inglese è stata realizzata per il mercato internazionale, mentre esiste anche una versione spagnola per il mercato latino.

Tracce 
Lato A

Lato B

Edizioni 
Entrambe le musiche sono state inserite nella compilation "W la TV (Sigle originali TV)".

Note

Collegamenti esterni 
 

Opere basate su Sherlock Holmes